The Showgirl Homecoming Tour è un tour della cantante Kylie Minogue, a supporto del suo greatest hits Ultimate Kylie  . Esso è il continuo del precedente Showgirl Tour (2005), interrotto a causa di un tumore al seno della cantante.

Lo show rispecchia quello del tour precedente, a differenza del fatto che alcune canzoni vennero sostituite da altre e che venne aggiunto un nuovo atto: Samsara. Inoltre, venne progettato in modo che si adattasse alle condizioni mediche della cantante.

Storia 
Nel 2005, durante le date europee dello Showgirl Tour , Kylie Minogue scoprì di avere un tumore al seno. Di conseguenza, le date australiane e asiatiche del tour vennero cancellate.

A novembre del 2006 però, le date australiane vennero riprogrammate e vista la forte richiesta, ne vennero aggiunte delle altre in Regno Unito. Questo nuovo tour prese il nome di The Showgirl Homecoming Tour. 

Le date asiatiche invece, vennero definitivamente cancellate.

Trasmissione e registrazioni 
Il concerto a Sydney del 12 novembre 2006, venne registrato e diffuso in formato DVD a gennaio 2007 col nome di Showgirl Homecoming Live. 

Venne ripreso anche il concerto di Melbourne dell'11 dicembre 2006. Quest'ultimo venne mostrato in seguito nelle televisioni del Regno Unito, su Channel 4, per poi venire inserito nel documentario White Diamond: A Personal Portrait of Kylie Minogue.

Scaletta 

Showgirl Theme (intro)
Better the Devil You Know
In Your Eyes
White Diamond (inedito)
On a Night Like This
 Shocked (contiene elementi di Do You Dare?, It's No Secret , Give Me Just A Little More Time , Keep on Pumpin'It , What Kind of Fool (Heard All That Before))
 What Do I Have to Do? (contiene elementi di I'm Over Dreaming (Over You))
 Spinning Around (contiene elementi di Step Back in Time , Finally , Such a Good Feeling)
 Confide in Me
 Cowboy Style
 Finer Feelings
 Too Far

Butterfly (interlude)
 Red Blooded Woman (contiene elementi di Where the Wild Roses Grow)
 Slow
 Kids

Rainbow Prequel (interlude)
 Over the Rainbow
 Come into My World
 Chocolate
 I Believe in You
 Dreams (contiene elementi di When You Wish Upon a Star) 

 Burning Up (contiene elementi di Vogue)
 The Loco-Motion
 I Should Be So Lucky (contiene elementi di The Only Way Is Up)
 Hand on Your Heart 

Space Prequel (interlude)
 Can't Get You out of My Head (contiene elementi di Rise of the Cybermen e Doctor Who Theme)
 Light Years (contiene elementi di Turn It into Love e della "dematerializzazione del TARDIS")
 Especially for You
 Love at First Sight

Date

Altri progetti 

Tour di Kylie Minogue
Tour musicali del 2006
Tour musicali del 2007